Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 31 июля и 1 августа 2009 года.

Отборочные заплывы начались 31 июля в 11:25 по местному времени (UTC+2), а финал — 1 августа.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

800 м, вольный стиль, женщины